GAK steht für:

 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes", Förderinstrument für Land- und Forstwirtschaft sowie ländliche Räume
 Gemeinschaftsausschuss Klebtechnik, eine Forschungsinitiative
 Generatoranschlusskasten, Komponente einer Photovoltaikanlage
 Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Kunstverein in Bremen
 Grazer AK, ein Sportverein

GAK ist ein Pseudonym folgender Person:
 Richard D. James (* 1971), irischer Musiker, siehe Aphex Twin#Pseudonyme

GaK steht für:
 Gymnasium am Kohlenberg in Basel, siehe Gymnasium Leonhard

Gak steht für:
 Gak (Südsudan), Gemeinde in Jonglei, Südsudan

gak steht für:
 Gamkonora (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf Halmahera, Indonesien

Abkürzung